Пирвели Отобая или Отобая Первая (, ) — село . Расположено в 20 км к юго-западу от райцентра Гал, у реки Ингури, у границы с краем Самегрело и Земо-Сванети Грузии. В административном отношении село представляет собой административный центр сельской администрации Отобая Первая.

Границы 
На северо-западе и севере сельская администрация Отобая Первая граничит с с/а (селом) Гагида; на юге — с с/а (сёлами) Пичора и Отобая Вторая, на северо-востоке — с с/а (селом) Набакиа; на востоке, по реке Ингури, проходит граница Республики Абхазия с Грузией.

Администрация 
Сельской администрации Отобая Первая (Пирвели Отобая) подчинены сёла:
 собственно Отобая Первая (Пирвели Отобая, Отобая I), на побережье реки Ингури — 459 человек (1989 г.)
 Зарцупа, к востоку от Отобая I, на побережье реки Ингури — 605 человек (1989 г.)
 Оквиноре (Цыгтвара), к северу от Отобая I — 434 человека (1989 г.)
 Квишона, к западу от Отобая I — 570 человек (1989 г.)
 Рами, к юго-западу от Отобая I — 616 человек (1989 г.)
 Вашкудели (Бгоура), к западу от Отобая I — 587 человек (1989 г.)

Население 
По данным переписи 1989 года на территории сельской администрации (сельсовета) жило 3271 человек, по данным переписи 2011 года население сельской администрации Отобая Первая составило 2772 человек, в основном грузины (99,3 %).

Примечания 

Населённые пункты Абхазии